Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Indoor 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Jimmy Connors 6-3, 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 John McEnroe (campione)
 Jimmy Connors (finale)
 Vitas Gerulaitis (semifinali)
 Roscoe Tanner (secondo turno)

 Johan Kriek (primo turno)
 Sandy Mayer (quarti di finale)
 Wojciech Fibak (primo turno)
 Brian Gottfried (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Indoor 1982